Павлогра́дська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Павлоград Дніпропетровської області.

 Павлоградська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Павлоградська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Павлоградська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Павлоградська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Павлоградська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Павлоградська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці